Het seizoen 2000/01 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 3 september 2000, de laatste speelronde was op 20 mei 2001. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was HVV Hollandia, dat vorig seizoen kampioen werd. 
Dit seizoen was Sporting Flevoland van naam veranderd. Ze speelden vanaf dit seizoen onder de naam FC Omniworld. Wegens de vele clubs uit Noord-Brabant en de wat minder grote hoeveelheden clubs uit westelijk Nederland, speelde vanaf dit seizoen VV Baronie mee in de Hoofdklasse A, in plaats van Hoofdklasse B.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2000/01